Панюшкин — русская фамилия.

Известные носители:
 Панюшкин, Александр Семёнович (1905—1974) — советский государственный и политический деятель.
 Панюшкин, Алексей Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; 31 марта 1916.
 Панюшкин, Валентин Анатольевич (1953—2015) — советский и российский юрист, профессор, декан юридического факультета Воронежского государственного университета (с 1987 года).
 Панюшкин, Валерий Валерьевич (род. 1969) — российский журналист.
 Панюшкин, Василий Лукич (1888—1960) — советский партийный и государственный деятель.
 Панюшкин, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; поручик; 31 июля 1917.
 Панюшкин, Иван Трофимович (1901—1968) — советский генерал-майор
 Панюшкин, Сергей Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; 31 октября 1916 (посмертно).
 Панюшкин, Юрий Михайлович (1952—2017) — советский и российский поэт, автор-исполнитель.

См. также 
 Панин
 Панюшино